Barker Point steht für:

 Barker Point (New York), Landspitze in den Vereinigten Staaten
 Barker Point (Kentucky), Erhebung in den Vereinigten Staaten